Miejscowości w USA:
 Perryton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ochiltree
Gminy w USA:
 Perryton (ang. Perryton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer